Апинайе (Apinagé, Apinajé, Apinayé) — находящийся под угрозой исчезновения индейский язык, на котором говорит народ апинаже, проживающий в 6 деревнях около муниципалитета Токантинополис штата Токантинс в Бразилии.

Фонология

Согласные

Гласные

Примечания

Ссылки 
 Апинайе на Ethnologue

Языки Бразилии
Языки макро-же